Bibi & Tina steht für:

 Bibi und Tina, Kinderhörspielserie
 Bibi & Tina (Film), Kinofilm von Detlev Buck (März 2014)
 Bibi & Tina: Voll verhext!, zweiter Teil der Filmreihe (Dezember 2014)
 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs, dritter Teil der Filmreihe (2016)
 Bibi & Tina: Tohuwabohu Total, vierter Teil der Filmreihe (2017)
 Bibi & Tina – Einfach anders, Musical-Spielfilm von Detlev Buck  (2022)
 Bibi & Tina – Die Serie, Eine Amazon-Exclusive-Serie (2020) 

Siehe auch:

 Bibi Blocksberg (Begriffsklärung)